Alatau (kirgisisch für „buntes Gebirge“; Ala-Too) ist Namensteil folgender Gebirge:

 Dsungarischer Alatau (4622 m), Gebirge in Kasachstan und China
 Kirgisisches Gebirge (4895,4 m), auch Kirgisischer Alatau genanntes Teilgebirge des Tianshans
 Kungej-Alatau (4771 m), Teilgebirge des Tianshans in Kirgisistan und Kasachstan
 Kusnezker Alatau (2211,3 m), Gebirge in Russland
 Talas-Alatau (4484,3 m), Teilgebirge des Tianshans in Kirgisistan, Kasachstan und Usbekistan
 Terskej-Alatau (5216,0 m), Teilgebirge des Tianshans in Kirgisistan
 Transili-Alatau (4978,9 m), Teilgebirge des Tianshans in Kirgisistan und Kasachstan

Alatau bezeichnet außerdem:
 Alatau (Almaty), Stadtbezirk der Stadt Almaty
 Alatau (Metro Almaty), U-Bahnhof der Metro Almaty

Siehe auch:
 Alatau-Pass – Dsungarische Pforte
 Alatau-Rind, Rinderrasse aus Kasachstan und Kirgisistan